Антуан де Крой (; 1457 — 21 сентября 1495, Кипр) — епископ Теруана.

Биография 
Второй сын Филиппа I де Кроя, графа де Порсеана, и Жаклин де Люксембург.

Каноник в Льеже. 16 мая 1485 двоюродный дядя Анри II, епископ Теруана, ставший также епископом Меца, передал ему теруанскую кафедру в обмен на пожизненный пенсион.

5 декабря 1485 Антуан принес присягу Карлу VIII. В ноябре 1486 он был рукоположен в епископы в родовой капелле дома де Крой в Шато-Порсьене.

В связи с очередным франко-габсбургским конфликтом Римский король Максимилиан Габсбург и герцог Бургундский, граф Фландрии и Артуа Филипп I Красивый 28 декабря 1492 передали капитулу Сент-Омера владения епископа и капитула Теруана, державших сторону французов.

16 июня 1494 Антуан заключил с графиней Вандомской соглашение по поводу прав своей матери на наследство Екатерины Люксембургской, герцогини Бретонской, её тетки.

Умер на Кипре, на обратном пути из Иерусалима. Погребен в церкви Святого Лазаря, близ Саламина. В его отсутствие епархией управлял Жан Ле Вассер, титулярный епископ Джебайльский, епископ-суффраган Теруана.

Примечания

Литература 
  
 Francquen Ch. J. de. Croy, p. 10 // Recueil historique, généalogique, chronologique et nobiliaire des maisons et familles illustres et nobles du royaume, précédé de La généalogie historique de la maison royale des Pays-Bas, Nassau-Orange. T. I. — Bruxelles: Demanet, 1826
 , p. 571
  

Дом де Крой
Епископы XV века
Епископы Теруана